— nobre armênio do 
  — nobre armênio do 
 Mecécio — nobre armênio do , da família Genúnio

Desambiguações de antropônimos